Григориадис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Григориадис, Неокосмос (1879—1967) — греческий офицер, политик, писатель и историк XX века.
 Григориадис, Солон (1912—1994) — греческий морской офицер, журналист и историк XX века.